Троодон (Troodon) — викопний рід динозаврів з родини троодонтидів.

Троодон міг бути близько 2,4 метри завдовжки, а вага його не перевищувала 50 кілограмів. І передні, і задні ноги у нього були трипалі, причому передні набагато коротші. Пересувався троодон на задніх ногах. Ім'я динозавра перекладається як «зуб, що ранить» через гострі, схожі на ножі, зуби.

Вважається, що троодонтиди хапали своїх жертв верхніми кінцівкам, також існує теорія, що вони могли піднімати камені і використовувати їх як знаряддя. Великі широко поставлені очі, ймовірно, мали гострий зір і були здатні розрізняти здобич у сутінках. Імовірно він мігати довгий череп що вміщував мозок відносно великого обсягу, більшого ніж у всіх інших динозаврів.

Троодон - давно описаний рід динозавра з неоднозначною історією класифікації і зараз вважається сумнівним через те, що названо його за ізольованим зубом з морфологією типовою для троодонтид свого часу, так що відносити до нього будь-які інші зразки з упвненістю неможливо. Відтак, будь-які припущення щодо біології тварини не пов‘язані з характеристиками голотипа доводиться виводити із відомостей про інших троодонтин.

Посилання

Троодонтиди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Nomina dubia
Вимерлі тварини, описані 1856